El margrave Filiberto de Baden (Baden-Baden, 22 de enero de 1536 - Montcontour, 3 de octubre de 1569) gobernó el margraviato de Baden-Baden desde 1554 hasta 1569. Filiberto era el hijo del margrave Bernardo III de Baden-Baden y Francisca de Luxemburgo.

Filiberto pasó parte de su juventud en la corte del duque Guillermo IV de Baviera en Múnich. Guillermo, que más tarde se convertiría en su suegro, era conocido por su estricta perspectiva católica y llevó a los jesuitas a Baviera. El margrave Filiberto apoyaba el protestantismo y se convirtió a él, sin miedo a su suegro. En 1555 tomó parte en las negociaciones que dieron como resultado la paz de Augsburgo. En 1565 quiso ir en ayuda de los hugonotes en Francia con 1.500 hombres. El emperador Maximiliano II, sin embargo, le dijo que no lo hiciera y Filiberto estuvo de acuerdo.

En 1566, Filiberto sirvió en el ejército imperial, combatiendo al sultán Solimán I. En 1569 incluso peleó contra los hugonotes. Combatió al lado del rey Carlos IX de Francia, el yerno del emperador Maximiliano II.

Filiberto resultó muerto el 3 de octubre de 1569 en la batalla de Moncontour contra los hugonotes, que ganó el rey de Francia. Según su amigo, Heinrich von Stein, abandonó el campo de batalla vivo y fue entonces perseguido por los hugonotes a un castillo en la frontera con España, donde lo atraparon y lo mataron. Dejó un hijo de diez años educado como católico, que lo sucedió como margrave, Felipe II. Además tenía una hija mayor, Jacoba y dos más jóvenes. El tío de Filiberto, Alberto V Duque de Baviera llevó a las hermanas a Múnich y las crio allí.

El margrave Filiberto era protestante, pero era muy tolerante en asuntos de fe. Dio a sus súbditos libertad de religión e incluso se casó con una católica, Mechtilde de Baviera.

Matrimonio y descendencia 
Filiberto se casó el 17 de enero de 1557 con Mechtilde de Baviera (n. 14 de junio de 1532; m. 2 de noviembre de 1565), hija del duque Guillermo IV de Baviera. Tuvieron cinco hijos:
 Jacoba (n. 16 de enero de 1558; m. 3 de septiembre de 1597, asesinada en Düsseldorf), se casó con el duque Juan Guillermo de Jülich-Berg-Cléveris.
 Felipe II (n. 19 de febrero de 1559 en Baden-Baden, m. 17 de junio de 1588), margrave de Baden-Baden.
 Ana María (n. 22 de mayo de 1562; m. 25 de abril de 1583 Trebon), tercera esposa de Guillermo de Rosenberg.
 María Salomé (n. 1 de febrero de 1563; m. 30 de abril de 1600 en Pfreimd).
 Un hijo (n. y m. el 31 de octubre de 1565).

Ancestros

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Referencias y fuentes 
 Albert Krieger (1887),  "Philibert, Markgraf von Baden-Baden", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 25, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 739–741

Margraves de Baden del siglo XVI (casa de Zähringen)
Margraves de Baden-Baden
Nacidos en 1536
Fallecidos en 1569
Guerras de religión de Francia
Nacidos en Baden-Baden